Мото Гран-при Португалии было 14-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 14 по 16 сентября 2007 года на гоночной трассе  автодрома Эшторил, Эшторил,  Португалия.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Португалия